CSV:
 CSV () — текстовый формат файла с разделителями полей.
 Clear SuperView — технология передачи изображения повышенной чёткости на ЖК-экранах Toshiba. (см. :en:Glossy display)
  (CSV) — технология виртуализации в Windows Server 2008 R2, позволяющая всем узлам кластера одновременно работать с общим диском.